Ле́гтонен () — поширене фінське прізвище. На 1 січня 2017 року в Фінляндії налічувалося 16187 носіїв прізвища «Lehtonen».

Відомі носії 

 Карі Легтонен (1983) — фінський хокеїст.
 Мікко Легтонен (1994) — фінський хокеїст.
 Мікко Крістіан Легтонен (1987) — фінський хокеїст.
 Ріікка Легтонен — фінська волейболістка.

Примітки